WAL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Sierra Leone.
 Wal-Mart